Limone peut désigner:
 Limone Piemonte, une commune italienne de la province de Coni dans le Piémont;
 Limone sul Garda,  commune italienne de la province de Brescia en Lombardie.